Itagi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itagi (ort), Bahia, 
 Itagi (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar